Анто́ний Сьвя́дек (; 27 марта 1909 года, деревня Победзиски, Польша — 25 января 1945 года, Дахау) — блаженный Римско-Католической Церкви, священник, мученик. Входит в число 108 блаженных польских мучеников, беатифицированных римским папой Иоанном Павлом II во время его посещения Варшавы 13 июня 1999 года.

Биография 
Родился 27 марта 1909 года в Победзиске. В 1928 году окончил среднюю школу в Кемпно.

Окончил семинарию в Познани. Служил викарием в Быдгощи, был капелланом в воинских частях. В июле 1942 года был арестован и препровождён в концентрационный лагерь Дахау, где погиб 25 января 1945 года.

Прославление 
13 июня 1999 года был беатифицирован папой римским Иоанном Павлом II вместе с другими польскими мучениками Второй мировой войны.
День памяти — 12 июня.

Ссылки 
 Краткий биографический очерк,  .
 

Капелланы
Католические святые
Христианские святые XX века
Католические блаженные
Святые Польши